Gatica ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Gatica (1921–1996), chilenischer Sänger
 Bárbara Gatica (* 1996), chilenische Tennisspielerin
 Humberto Gatica (* 1951), US-amerikanischer Plattenproduzent, Tontechniker und Arrangeur
 Lucho Gatica (1928–2018), chilenischer Sänger
 Sofía Gatica (* 1967), argentinische Umweltaktivistin